Schönbrunn steht für:
 Schönbrunn (Wien), Katastralgemeinde in Wien
 Schloss Schönbrunn, Schloss in Wien
 Schloss Schönbrunn (Röhrmoos)
 Tiergarten Schönbrunn, Zoo im Schlosspark Schönbrunn, Wien
 U-Bahn-Station Schönbrunn in Wien
 Talsperre Schönbrunn, Staudamm in Thüringen
 Schönbrunn (Ohio), Missionsstation in Ohio, siehe Christliche Munsee #In Ohio
 Schönbrunn (Schiff), Schaufelraddampfer

Schönbrunn ist der Name folgender Orte

in Baden-Württemberg:
 Schönbrunn (Baden), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis

in Bayern:
 Schönbrunn im Steigerwald, Gemeinde im Landkreis Bamberg
 Schönbrunn (Allersberg), Ortsteil von Allersberg, Landkreis Roth
 Schönbrunn am Lusen, Ortsteil von Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Schönbrunn (Bad Staffelstein), Ortsteil von Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels
 Schönbrunn (Denkendorf), Ortsteil von Denkendorf, Landkreis Eichstätt
 Schönbrunn (Ebelsbach), Ortsteil von Ebelsbach, Landkreis Haßberge
 Schönbrunn (Floß), Ortsteil von Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Schönbrunn (Freyung), Ortsteil von Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau
 Schönbrunn (Kirchberg im Wald), Ortsteil von Kirchberg im Wald, Landkreis Regen
 Schönbrunn (Landshut), Ortsteil von Landshut
 Schönbrunn (Röhrmoos), Ortsteil von Röhrmoos, Landkreis Dachau
 Schönbrunn (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Schönbrunn (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil von Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof
 Schönbrunn (Türkheim), Ortsteil von Türkheim, Landkreis Unterallgäu
 Schönbrunn (Wiesenfelden), Ortsteil von Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
 Schönbrunn (Wunsiedel), Ortsteil von Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

in Hessen:
 Schönbrunn (Wald-Michelbach), Ortsteil von Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße

in Sachsen:
 Schönbrunn (Bösenbrunn), Ortsteil von Bösenbrunn, Vogtlandkreis
 Schönbrunn (Herrnhut), Ortsteil von Herrnhut, Landkreis Görlitz
 Schönbrunn (Lengenfeld), Ortsteil von Lengenfeld (Vogtland), Vogtlandkreis
 Schönbrunn (Wolkenstein), Ortsteil von Wolkenstein, Erzgebirgskreis
 Schönbrunn/Lausitz, Ortsteil von Bischofswerda, Landkreis Bautzen

in Thüringen:
 Schönbrunn (Saalburg-Ebersdorf), Ortsteil von Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis
 Schönbrunn (Schleusegrund), Ortsteil von Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen
 Schönbrunn (Zeulenroda-Triebes), Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, Landkreis Greiz

in Österreich:
 Schönbrunn (Wien), Katastralgemeinde in Wien

Schönbrunn ist der deutsche Name folgender Orte

in Polen:
 Debrzyca, Woiwodschaft Oppeln (ehemals Schönbrunn im Landkreis Leobschütz, Oberschlesien)
 Jabłonów (Brzeźnica), Woiwodschaft Lebus (ehemals Schönbrunn im Landkreis Sprottau, Niederschlesien)
 Maćki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Schönbrunn im Landkreis Angerburg, Ostpreußen)
 Reńsko (Warnice), Woiwodschaft Westpommern (ehemals Schönbrunn im Landkreis Pyritz, Pommern)
 Słotwina (Świdnica), Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Schönbrunn im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien)
 Strużyna (Przeworno), Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Schönbrunn im Landkreis Strehlen, Niederschlesien)
 Studniska Dolne, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Nieder-Schönbrunn im Landkreis Lauban, Niederschlesien)
 Studniska Górne, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Ober-Schönbrunn im Landkreis Lauban, Niederschlesien)

in der Slowakei:
 Šambron, Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa

in Tschechien:
 Bratřice, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Dolní Studénky, Gemeinde im Okres Šumperk
 Jedlová u Poličky, Gemeinde im Okres Svitavy
 Studánka,  Gemeinde im Okres Tachov
 Svinov, Stadtteil von Ostrava

Schönbrunn ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Schönbrunn (1889–1960), deutscher Germanist, Altphilologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Friede von Schönbrunn, Frieden zwischen Napoleon Bonaparte und Franz I. von Österreich (1809)
 Burg Schönbrunn
 Schönbrunner
 Schönbronn
 Der Günstling von Schönbrunn, überwiegend stummer deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1929